Інтроспекція — метод психологічного дослідження, що полягає в спостереженні дослідника за власними почуттями, думками тощо; самоспостереження.
 Інтроспекція — можливість доступу до метаданих класів під час виконання програми.